Kunstwedstrijden waren een onderdeel van de Olympische Zomerspelen van 1912 tot 1948.

De wedstrijden behoorden tot de oorspronkelijke bedoelingen van Pierre de Coubertin en er werden medailles uitgereikt voor werken die geïnspireerd waren door sport. Er waren vijf categorieën: architectuur, literatuur, muziek, schilderen en beeldhouwen. Pierre de Coubertin won zelf tijdens de Olympische Zomerspelen 1912 onder het pseudoniem Georges Hohrod en M. Eschbach goud in de categorie literatuur.

In 1954 werden de kunstwedstrijden van het programma geschrapt omdat de kunstenaars gezien werden als professionals terwijl de sporters amateurs waren. Sinds 1956 is er een apart Olympisch cultureel programma.

Medaillespiegel (1912–1948)

Literatuur 
 
  Guillain Jean-Yves, Art & Olympisme. Histoire du concours de peinture, Parijs, Atlantica, 2004. ISBN 2-84394-763-4.